Pomel se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Auguste Pomel
 Auguste Nicolas Pomel